Вальмала ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,85 км². Население — 33 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса